Dorado kan syfta på:

 Dorado – latinskt namn på en stjärnbild på den södra stjärnhimlen, se Svärdfisken
 Ett handelsnamn för guldmakrill på den iberiska halvön och i latinamerika.

Se även 
 Eldorado (olika betydelser)